Rengifo ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Rengifo (1993–2020), kolumbianischer Schauspieler
 Hernán Rengifo (* 1983), peruanischer Fußballspieler
 Javier Rengifo (1884–1958), chilenischer Komponist
 Jorge Lermo Rengifo (* 1955), peruanischer Politiker, siehe Jorge Lermo
 Shainer Rengifo Montoya (* 2002), kubanischer Sprinter